Вале́рий Георгиевич Петро́в:
 Петров, Валерий Георгиевич (род. 1943) — советский музыкант.
 Петров, Валерий Георгиевич (род. 1957) — советский и российский юрист, прокурор. Заместитель Генпрокурора РФ — Главный военный прокурор.